Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Family Circle Cup 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. März 2014 stattfand, wobei sich 8 Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)